I. Konstantin görög király (1868–1923)
 I. Konstantin grúz király (1369–1411)
 I. (Nagy) Konstantin vagy Constantinus római császár (~272–337)
 I. Konstantin skót király (~826–877)